

Persone
 Billy Bob Thornton, attore
 Bootsy Thornton
 Kathryn Thornton
 Robert Thornton, militare ed esploratore inglese, ufficiale di Marina al servizio della flotta del Granducato di Toscana.
 Spedizione Thornton
 William Thornton

Geografia
 Regno Unito
 Thornton – parrocchia civile di Aylesbury Vale, Buckinghamshire
 Thornton-le-Moors – parrocchia civile di Chester, Cheshire
 Thornton – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire
 Thornton – località del Fife
 Thornton – cittadina del Lancashire
 Thornton – villaggio della parrocchia civile di Bagworth and Thornton, Leicestershire
 Thornton – parrocchia civile di Sefton, Merseyside
 Thornton – villaggio della parrocchia civile di Stainton and Thornton, North Yorkshire
 Thornton-le-Clay – parrocchia civile di Ryedale, North Yorkshire
 Thornton-le-Dale – parrocchia civile di Ryedale, North Yorkshire
 Thornton-le-Beans – parrocchia civile di Hambleton, North Yorkshire
 Thornton-le-Moor – parrocchia civile di Hambleton, North Yorkshire
 Thornton-le-Street – parrocchia civile di Hambleton, North Yorkshire
 Thornton-on-the-Hill – parrocchia civile di Hambleton, North Yorkshire
 Thornton – villaggio della città di Bradford, West Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Thornton – città della Contea di Calhoun, Arkansas
 Thornton – census-designated place della Contea di San Joaquin, California
 Thornton – città della Contea di Adams, Colorado
 Thornton – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Thornton – città della Contea di Cerro Gordo, Iowa
 Thornton – comunità non incorporata della Contea di Holmes, Mississippi
 Thornton – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Thornton – città della Contea di Limestone, Texas
 Sudafrica
 Thornton – sobborgo di Città del Capo